Межконтинентальный кубок 1966 года () — 10-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись 12 октября и 26 октября 1966 года. Двухматчевый турнир проходил между испанским клубом «Реал Мадрид», победителем Кубка европейских чемпионов 1965/66, и уругвайским клубом «Пеньяроль», победителем Кубка Либертадорес 1966.

Первый матч проходил в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и закончился победой хозяев 2:0. Ответный матч проходил в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», и закончился с таким же счётом в пользу уругвайцев.

Статистика матчей

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1965/1966
 Кубок Либертадорес 1966

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах

Спорт в Уругвае в 1966 году
Спорт в Испании в 1966 году
Футбол в Южной Америке в 1966 году
Октябрь 1966 года
События 12 октября
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
Международные соревнования по футболу в Уругвае
События 26 октября
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Международные соревнования по футболу в Испании